Jolo (eiland), een eiland in de Filipijnse provincie Sulu
 Jolo (Sulu), een gemeente in de Filipijnse provincie Sulu

Zie ook 
 Yolo (doorverwijspagina)